Maiden Slaughter es el tercer demo de la banda de Suecia Naglfar el 11 de noviembre de 1996

Lista de canciones 
 «12th Rising» – 4:25
 «The Evil That Men Do» (Iron Maiden Cover) – 4:45
 «Pleasure To Kill» (Kreator Cover) – 3:58

Álbumes de Naglfar
Álbumes de 1996
Álbumes en inglés
Álbumes de black metal